Донецкое — село в Переволоцком районе Оренбургской области , административный центр и единственный населенный пункт сельского поселения  Донецкий сельсовет.

География 
Находится на берегу реки Самара на расстоянии примерно 12 километров по прямой на восток от районного центра поселка Переволоцкий.

История 
Основано в 1832 году русскими и мордовскими переселенцами (Черкасовым) В 1866 году становится казацкой станицей. Названо так по искаженной фамилии владельца соседнего хутора Ганецкого.

Население
Население составляло 949 человек в 2002 году (76% русские),  984 по переписи 2010 года.

Примечания 

Населённые пункты Переволоцкого района